Die Europawahl in der Republik Zypern 2009 fand am 6. Juni 2009 statt. Sie wurde im Zuge der EU-weit stattfindenden Europawahl 2009 durchgeführt, wobei in der Republik Zypern 6 der 736 Sitze im Europäischen Parlament vergeben wurden.

Zu der Wahl traten die sechs Parteien an, die zu dieser Zeit auch im zyprischen Parlament vertreten waren: die konservative DISY, die kommunistische AKEL, die liberal-zentristische DIKO, die sozialdemokratische EDEK, die zentristische Evroko sowie die grüne KOP. Daneben gab es noch einige weitere Kleinparteien und unabhängige Kandidaten.

Die Wahlbeteiligung betrug 58,9 % und war damit deutlich höher als der europaweite Durchschnitt, jedoch auch deutlich niedriger als die 72,5 % bei der Europawahl in der Republik Zypern 2004. Im Einzelnen erreichten die Parteien folgende Ergebnisse:

Nach der Wahl veränderten sich die Fraktionszugehörigkeiten verschiedener zyprischer Parteien im Parlament. Die Fraktion EVP-ED teilte sich auf; die DISY verblieb jedoch in der größeren Teilgruppe, der EVP-Fraktion. Die neu ins Parlament gewählte EDEK schloss sich der sozialdemokratischen Fraktion S&D an. Der Abgeordnete der DIKO schließlich wechselte von der liberalen Fraktion ALDE zur sozialdemokratischen S&D.

Siehe auch 
 Liste der zyprischen Abgeordneten zum EU-Parlament (2009–2014)

Einzelnachweise 

Zypern 2009
2009
Zyprische Geschichte (21. Jahrhundert)